El nombre de Castillo de San Sebastián es el nombre de varios edificios civiles, catalogados como castillos, fortalezas o fuertes.

Castillos 

 Castillo de San Sebastián, en la ciudad de Cádiz, Cádiz, España ;
 Castillo de San Sebastián, en la ciudad de Vigo, Pontevedra, España ;

 Castillo o Fuerte de San Sebastián (de la Cruz), en Corral, Valdivia, Chile ;

Fuertes 
 Fuerte de San Sebastián (del Pastelillo), en Cartagena de Indias, Colombia ;
 Fuerte San Sebastián, en Ghana ;
 Fortaleza de San Sebastián (Mozambique), en Mozambique ;